

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wójtowizna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Osieck
 Wójtowizna – część wsi Zielonka Pasłęcka w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Pasłęk